Kaple má více významů:
 kaple – církevní stavba;
 kaple (instituce) – skupina duchovních osob, která má na starost církevní obřady u jednotlivých feudálů. Z okruhu kaple vzcházelo až do 15. století mnoho úředníků vznikajících kanceláří. Viz také česká středověká diplomatika.
 Kaple (Čelechovice na Hané) – část obce na Prostějovsku

Související články 
 Kaplička

Externí odkazy